Toni Mora Aldeguer (Barcelona, 13 de juny de 1969), és un actor català i actor de doblatge de veu, programes de TV, de diverses pel·lícules i videojocs. És l'actor de veu habitual en castellà per al doblatge de Kevin McKidd, James McAvoy, David James Elliott i Daniel Sunjata.

Referències

Enllaços externs 
 Fitxa a www.eldoblaje.com
 Fitxa a www.eldoblatge.com

Actors de doblatge barcelonins